International Magic Live at The O2 - дебютний концертний альбом англійської рок-групи Noel Gallagher's High Flying Birds. Випущений 15 жовтня 2012 року, містить запис концерту гурту у Лондоні у приміщенні O2 Арени 26 лютого 2012 року.

Список композицій

Додатковий матеріал
У додаток до відео з  концерту у O2 Арені був створений другий DVD із записом концерту групи у  Virgin Mobile Mod Club, Торонто, у лютому 2011 року, музичне відео "Ride the Tiger", яке об'єднує у собі три кліпи, а саме "If I Had a Gun...", "The Death of You and Me" та "AKA... What a Life!", а також виступ гурту на церемонії вручення музичних нагород NME Awards.

Бонусний DVD

Faster Than the Speed of Magic

Faster Than the Speed of Magic - це третій міні-альбом рок-гурту Noel Gallagher's High Flying Birds. Випущений 15 жовтня 2012 як частина концертного альбому "International Magic Live at The O2". Він складається з демо-записів усіх 10 пісень дебютного однойменного альбому групи, а також двох бі-сайдів і однієї нової пісні.

Примітки 

Концертні альбоми 2012
Міні-альбоми 2012